Капитолийская волчица в Тимишоаре () — монумент в румынском городе Тимишоара. Расположен на  в центре города, рядом с  и кафедральным собором Трёх Святителей   Румынской православной церкви. Был установлен 23 апреля 1926 года как подарок города Рима в память латинской этнической общности двух народов.

История 
В первые десятилетия XX века, муниципалитет столицы Италии — Рима и правительство Италии, отдавая дань уважения латинскому происхождению румынского народа, подарили Румынии четыре копии Капитолийской волчицы, которые были установлены в городах Бухарест (7 сентября 1906, в честь 40-летия коронации короля Кароля I и 1800-летия римского завоевания Дакии), Клуж-Напока (28 сентября 1921, в память об объединении Трансильвании и Буковины с Румынией в 1918 году), Кишинёв (1921, в память об объединении Бессарабии с Румынией в 1918 году) и Тимишоара (23 апреля 1926, в память латинской этнической общности двух народов). Уже в Румынии с этих четырёх статуй были сделаны копии, которые были установлены в городах и сёлах Алба-Юлия, Блаж, Брад, Брашов, Констанца, , Деж, Галац, Ернут, , Лудуш, , Нэсэуд, Сэчеле, Сату-Маре, Сигишоара, Тыргу-Муреш, Тырнэвени, Топлица, Турда, Залэу, Регин, Герла.

Торжественное открытие памятника состоялось 23 апреля 1926 года в присутствии 10 000 человек. В открытии приняли участие примар Тимишоар Самуил Шаговичи, министр по делам религии Румынии , министр труда Румынии Григорий  и делегаты главы правительства Италии Бенито Муссолини. Вступительную речь произнёс консул Италии в Тимишоаре Джулио Чезаре Кодека. Торжества пришли при полном исключении из них любой роли бывшего примара Тимишоар Лучиана Джорджевичи, вынужденного уйти в отставку 17 апреля в обстановке напряжённой политической ситуации в стране.

После того, как по Второму Венскому арбитражу (1940) Венгрия получила от Румынии Северную Трансильванию, 40 % населения которой составляли венгры, Тимишоара стала местом демонстраций, митингов и акций протестов. Поскольку Италия под руководством Бенито Муссолини поддержала территориальные претензии Венгрии, монумент Капитолийская волчица вызвал недовольство протестующих, которые на банатском выкрикивали лозунги: «Дуче, Дуче, приди, возьми свою суку и сделай с ней всё!». В результате протестов памятник был демонтирован и временно перемещён из центра города.

В декабре 2012 года статуя получила ночное художественное освещение.

Галерея

См. также 
 Капитолийская волчица (Бухарест)
 Капитолийская волчица (Кишинёв)
 Капитолийская волчица (Клуж-Напока)
 Копии четырёх Капитолийских волчиц

Ссылки 
 Достопримечательности муниципия Тимишоара

Примечания 

Здания и сооружения, построенные в 1926 году
Скульптуры 1926 года
Появились в 1926 году в Румынии
Памятники Румынии
Здания и сооружения Тимишоары
Капитолийская волчица